El término BMS puede referirse a:

 Battery Management System o sistema de gestión de baterías;

 Biomechanic Stimulation o estimulación biomecánica;
 Blue Mountain State, una serie de comedia estadounidense emitida entre 2010 y 2011;
 Building Management System o sistema de gestión de edificios.